Distretto di Tagab – distretto dell'Afghanistan situato nella provincia del Badakhshan
Distretto di Tagab – distretto dell'Afghanistan situato nella provincia del Kapisa